Frederik Ferdinand von Krogh er navnet på flere personer:

 Frederik Ferdinand von Krogh (jægermester) (1737-1829) – dansk jægermester
 Frederik Ferdinand von Krogh (overforstmester) (1780-1844) – dansk overforstmester, søn af ovennævnte
 Frederik Ferdinand von Krogh (søofficer) (1806-1890) – norsk søofficer